Lauterborn (Echternach) - gehucht nabij Echternach, Luxemburg
 Offenbach-Lauterborn - deel van de gemeente Offenbach am Main, Duitsland

 Robert Lauterborn - Duits botanicus
 Werner Lauterborn - Duitse fysicus